Ситница може да се односи на:

 Ситница (биљка), биљка из фамилије каранфила

или

 Ситница (Рибник), насеље у општини Рибник, Република Српска, БиХ
 Ситница (Пољска), насеље у Републици Пољској

или

 Ситница, притока Ибра, река на Косову и Метохији, Република Србија
 Ситница (притока Мораче), притока Мораче, река у Републици Црној Гори